A 2010–2011-es olasz labdarúgó-bajnokság másodosztálya a Serie B 79. kiírása. A szezonban a harmadosztályból feljutott 4, az előző szezonból 15, valamint az első osztályból kiesett 3 csapat vesz részt.

Csapatok 

A következő csapatok jutottak fel az előző idényben az első osztályba:
 US Lecce
 AC Cesena
 Brescia Calcio (Rájátszás győztese)

A következő csapatok estek ki az előző idényben a harmadosztályába:
 US Triestina Calcio (Rájátszás vesztese)
 AC Mantova
 Gallipoli Calcio
 Salernitana Calcio 1919

Érkezett csapatok 
A következő csapatok estek ki az első osztály előző idényéből:
 Atalanta BC
 AC Siena
 AS Livorno Calcio

A következő csapatok jutottak fel a harmadosztály előző idényéből:
 Novara Calcio (A csoport győztese)
 AS Varese 1910 (A csoport rájátszásának győztese)
 Calcio Portogruaro Summaga (B csoport győztese)
 Delfino Pescara 1936 (B csoport rájátszásának győztese)

Az induló csapatok

Vezetőedző-váltások

Szezon előtti vezetőedző-változások

Szezon közbeni vezetőedző-változások

Tabella 

 1 – Az Ascolitól 5 pontot levontak

Kereszttáblázat

Gólszerzők

Lásd még 
 2010–2011-es Serie A
 2010–2011-es olasz kupa

Serie B szezonok
olasz 2